Die Tour de Ski [] ist ein Wettbewerb im Skilanglauf über mehrere Tage und basiert auf dem gleichen Konzept wie die Etappenrennen im Straßenradsport. Die Veranstaltung ist Teil des Skilanglauf-Weltcups und findet Ende Dezember bis Anfang Januar statt. Der Wettbewerb wurde in der Saison 2006/07 zum ersten Mal ausgetragen. Zum Wettbewerb gehören Rennen sowohl in der klassischen als auch in der freien Technik.

Erdacht wurde die Tour de Ski von dem Schweizer Jürg Capol und dem ehemaligen norwegischen Skilangläufer Vegard Ulvang im Anschluss an die Tour de France 2004.

Reglement 2006/07 
Die Gewinner der Tour erhalten 400 Punkte für den Gesamtweltcup. Die danach platzierten Teilnehmer erhalten auch die 4-fache Punktzahl gegenüber einem Einzelrennen. In den Einzeletappen werden keine Weltcup-Punkte vergeben. Für das Gesamtklassement werden die Laufzeiten addiert. Zudem gibt es eine Sprint-Gesamtwertung.

Zusätzlich gibt es noch Bonussekunden für die Besten der jeweiligen Rennen, abhängig von der Art des Rennens. Der Sieger eines Sprints bekommt 50 Sekunden, der Zweite 40 Sekunden und der Dritte 30 Sekunden gutgeschrieben. Bonussekunden werden bis zum 30. Rang vergeben. Bei längeren Rennen, wie dem Skiathlon, gibt es Zwischensprints, bei denen die ersten Drei Zeitbonifikationen (15, 10 und 5 Sekunden) erhalten.

Der Führende der Gesamtwertung trägt ein goldenes Trikot, der Spitzenreiter der Sprint-Gesamtwertung ein silbernes. 

Es ist ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 1 Million Schweizer Franken ausgelobt.

Änderungen im Reglement für die Tour de Ski 2007/08 
Seit der Tour de Ski 2007/08 gibt es mehr Bonussekunden für die Bestplatzierten im Sprint. Der Sieger erhält nun 60 Bonussekunden, der Zweite 56 und der Dritte erhält 52 Sekunden gutgeschrieben. 

Neu ist ebenfalls, dass es nun auch für den Sieg einer einzelnen Etappe Weltcup-Punkte gibt. Hier erhält der Erste 50 Punkte, der Zweite 40 Punkte, der Dritte 30 Punkte,..., der Fünfzehnte schließlich 8 Punkte. Jedoch werden diese Punkte nur vergeben, wenn man die Ziellinie des letzten Tour de Ski-Rennens überschreitet, die Tour also komplett beendet.

Erst seit der zweiten Tour 2007/08 gibt es auch ein Zeitlimit: Bei den Damen darf die Siegerzeit um höchstens 18 % überschritten werden, bei den Herren um höchstens 15 %. Das Zeitlimit kann jedoch bei extremen Wetterbedingungen von der Jury erweitert werden.

Zudem wird zum ersten Mal um den Tour Team-Cup gelaufen, den das beste Team der Tour de Ski gewinnt. Dafür werden in jedem Rennen die Zeiten der beiden besten Damen und Herren jeder Nation addiert. Die Nation, die dadurch die schnellste Zeit hat, erhält den Tour Team-Cup.

Etappenorte

Gesamtwertung

Gesamtwertung Frauen

Gesamtwertung Männer

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)